Bürgl steht für:

 Burgstall Bürgl, abgekommene Burg bei Neunburg vorm Wald, Bayern
 Bürgl (Berg), 745 m, Talberg am Wolfgangsee, Landesgrenze Oberösterreich-Salzburg

Personen:
 Hans Bürgl (1907–1966), österreichischer Erdölgeologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Bürgel
 Bürgle
 Bürglen
 Bürglein